Ceccè Lanfranchi (1965-), auteur, parolier, chanteur corse ;
 François de Lanfranchi (1926-), archéologue corse ;
 Horace Lanfranchi (1935-), homme politique français ;
 Jean Lanfranchi (1923-2017), footballeur français ;
 Marcel Lanfranchi (1921-2013), footballeur français ;
 Mario Lanfranchi (1927-2022), réalisateur et scénariste italien actif à la télévision et au cinéma ;
 Mathieu Lanfranchi (1982-), joueur de handball français ; 
 Paolo Lanfranchi (1968-), coureur cycliste italien ;
 Rossella Lanfranchi (1930-), actrice et animatrice de télévision italienne ;
 Sergio Lanfranchi (1925-2000), joueur italien de rugby à XV ;
 Vincenzo Lanfranchi (1875-1952), cycliste puis motocycliste italien.

Voir aussi 
 Stade Sergio-Lanfranchi, ancien équipement sportif consacré au rugby à XV situé à Parme.